Појам Јакићи може се односити на:
 Јакићи Горињи, насељено место у саставу града Пореча, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Јакићи Долињи, насељено место у општини Свети Ловреч, Истарска жупанија, Република Хрватска